St. James AME Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. James AME Church (Ashland, Kentucky), NRHP-ID 79003555
 St. James AME Church (New Orleans, Louisiana), NRHP-ID 82000449